Peder Hansen henviser til flere personer:

 Peder Hansen (biskop) (1746-1810) – dansk biskop
 Peder Hansen (landstingsmedlem) (1795-1880) – dansk gårdejer og politiker, medlem af Landstinget
 Peder Hansen (politiker, 1798-1878) – dansk gårdfæster og politiker, medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling
 Peder Hansen (guvernør) (1798-1880) – dansk guvernør i Dansk Ostindien og politiker, medlem af Folketinget
 Peder Hansen (politiker, 1800-1873) – dansk skolelærer og politiker, medlem af Folketinget
 Peder Hansen (1801-1854) – dansk husmand og politisk agitator (Peder Hansen Lundby)
 Peder Hansen (handelsgartner) (1802-1865) – dansk handelsgartner (Johan Peder Hansen)
 Peder Hansen (politiker, 1812-1861) – dansk gårdfæster og politiker, medlem af Folketinget, også kendt som Peder Hansen-Snoldelev
 Peder Hansen (politiker, 1831-1883) – dansk gårdejer og politiker, medlem af Folketinget

Se desuden:
 Peder Hansen Litle (død 1551) – til Sem og Foss, godsejer
 Peder Hansen (superintendent) (død 1591) – dansk teolog og superintendent
 Peder Hansen Resen (1625-1688) – dansk historiker og jurist
 Peder Nielsen Hansen (1867-) – dansk kirurg
 Jørgen Peder Hansen (1923-1994) – dansk politiker
 Jens Peder Hansen (1927-1996) – dansk fodboldspiller

Se også:
 Peter Hansen